Rico se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Enrique Rico
 Maria de Lourdes Rico
 Victor J. Rico